Азия и Океания Покер тур (АОПТ) започна през 2007 г. и е първото голямо турне на покера в този регион. Подобно на своите сателити, Европейски покер тур, Латиноамерикански покер тур, както и Северноамерикански покер тур е спонсориран от PokerStars.

Таблица с победителите

Източници 

Покер турнири